Charrière bezeichnet:

 Charrière (Einheit), Maßeinheit in der Medizin
 Charrière, Ortschaft in der Gemeinde Thusy im Département Haute-Savoie, Frankreich

Charrière ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Charrière (1960–2018), Schweizer Komponistin und Dirigentin
 Christian Charrière (* 1975), Schweizer Radrennfahrer
 François Charrière (1893–1976), Schweizer Geistlicher, Bischof im Bistum Lausanne, Genf und Freiburg
 Henri Charrière (1906–1973), französischer Schriftsteller
 Isabelle de Charrière (1740–1805), auch Belle van Zuylen, niederländisch-schweizerische Schriftstellerin
 Joseph-Frédéric-Benoît Charrière (1803–1876), französischer Instrumenten- und Apparatebauer
 Julian Charrière (* 1987), Schweizer Land Art- und Installationskünstler
 Pascal Charrière (* 1964), Schweizer Geher
 René Charrière (1923–1999), Schweizer Geher
 Roland Charrière (1926–1990), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Charrier